Волвенково () — село в Протопоповском сельском совете Балаклейского района Харьковской области Украины.

Код КОАТУУ — 6320285602. Население по переписи 2001 г. составляет 74 (31/43 м/ж) человека.

Географическое положение 
Село находится у истоков реки Беречка (приток Северского Донца).

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Населённые пункты Балаклейского района